Happy Ending (canção) - de Mika
Happy Endings - série televisiva da rede ABC

Veja também 
My Happy Ending - canção de Avril Lavign

Desambiguação